

Cinema 
 Sunstorm – film del 2001 diretto da Mike Marvin

Letteratura 
 L'occhio del sole (Sunstorm) – romanzo di Arthur C. Clarke e Stephen Baxter del 2005

Musica 
 Sunstorm – gruppo musicale melodic rock/adult oriented rock statunitense
 Sunstorm – album dei Sunstorm del 2006